Nadson (russ. Надсон) ist der Familienname von:

 Georgi Adamowitsch Nadson (1867–1939), russischer Botaniker und Mikrobiologe
 Semjon Jakowlewitsch Nadson (1862–1887), russischer Dichter